Karolina Riemen-Żerebecka (ur. 19 sierpnia 1988 w Tuchowie) – polska narciarka dowolna specjalizująca się w skicrossie, złota medalistka mistrzostw Polski, olimpijka (Vancouver 2010, Soczi 2014).

Kariera 
Początkowo uprawiała narciarstwo alpejskie (zdobywała złote medale mistrzostw Polski w tej dyscyplinie), postanowiła jednak przenieść się do narciarstwa dowolnego, specjalizując się w skicrossie. W tej konkurencji reprezentowała Polskę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver. Awansowała do ćwierćfinału, ostatecznie zajmując 16. miejsce w konkursie. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 w Soczi zajęła 15. pozycję, odpadając w ćwierćfinale. Była też między innymi szósta na rozgrywanych w 2011 roku mistrzostwach świata w Deer Valley. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2016/2017, kiedy to w klasyfikacji skicrossu była ósma.

Jest żoną kierowcy rajdowego Tomasza Żerebeckiego.

Sukcesy

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji skicrossu

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Mistrzostwa Polski 
  Passo San Pelegrino-Falcade 2007 –  1. miejsce (supergigant)
  Szczyrk 2009 –  1. miejsce (slalom gigant)
  Jurgów 2010 –  1. miejsce (skicross)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka Karoliny Riemen w bazie danych FIS
  
 

Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy narciarze alpejscy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Tuchowie
Polscy narciarze dowolni
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Sportowcy AZS-AWF Katowice